FTB steht für:
 Feistritztalbahn
 Fifth Third Bank
 First Trust Bank, Teil der Allied Irish Banks
 Flensburger Turnerbund
 Foreign Trade Bank, eine Außenhandelsbank der Volksrepublik Korea
 Freie Turnerschaft Braunschweig

Abkürzung